Zobler ist der Name von

 Heinrich Zobler, deutscher Fotograf im 19. und 20. Jahrhundert
 Leonard Zobler, US-amerikanischer Geograph, Sachbuchautor, Professor am Barnard College in New York City sowie Hochschullehrer an der Columbia University

Zobler steht für

 Haus Zobler (Binz), denkmalgeschütztes Gebäude in Binz